Корниј може да се односи на:

 Корниј (Дордоња), насељено место у Француској, у департману Дордоња
 Корниј (Корез), насељено место у Француској, у департману Корез